Santa Inês può riferirsi a diverse località del Brasile:

Santa Inês (Bahia), comune dello Stato di Bahia
Santa Inês (Maranhão), comune dello Stato del Maranhão
Santa Inês (Paraíba), comune dello Stato della Paraíba
Santa Inês (Paraná), comune dello Stato del Paraná

Pagine correlate 
Santa Inés, comune spagnolo.